«Бродяга» () — фильм 1981 года, главные роли в котором исполнили Эрик Робертс и Сисси Спэйсек.

Сюжет 
Нита, разведённая мать двух мальчиков, работает телефонисткой в маленьком городке штата Техас во время Второй мировой войны. Из-за своего развода она постоянно терпит насмешки и издевательства окружающих. Её дружба с моряком в отпуске заставляет пускать все новые и новые сплетни по городу. А затем в жизни Ниты появляется бродяга Бейли…

В ролях 

 Сисси Спэйсек — Нита
 Эрик Робертс — Шеппард
 Сэм Шепард — бродяга Бейли
 Трейси Уолтер
 Генри Томас — Гарри-младший'' (впервые на экране)

Ссылки 
  

Фильмы США 1981 года
Фильмы с музыкой Джерри Голдсмита